Vanel ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Vanel (1892–1989), französischer Schauspieler und Regisseur
 Gabriel Vanel (1925–2013), französischer Geistlicher, emeritierter Erzbischof von Auch

Vanel ist ein Toponym:
 (Le) Vanel, eine ehemalige Burg der Grafschaft Greyerz sowie ein Flurname auf dem Gebiet von Rougemont VD im Kanton Waadt in der Schweiz
 Vanelguet (auch Vanel, Fanelguet, Fanel), ein Hofgut in Gampelen im Kanton Bern in der Schweiz